L'edizione 1992-1993 della Division 2 è stata la cinquantaquattresima del campionato di calcio francese di seconda divisione.

A causa della riduzione del campionato ad un solo girone decisa per la stagione successiva, le retrocessioni aumentarono.

Girone A

Classifica finale

Girone B

Classifica finale

Barrages Playoff
 Qualificazioni:

 -  1-0 dts

 -   2-1
 Playoff:

 -  0-1 / 0-3 
 Spareggio D1-D2: 

 (D2) -  (D1) 2-0 / 1-1
 Finale Campione 2.Divisione:
 -  1-1 / 4-3

Voci correlate 
 Division 1 1992-1993
 Coppa di Francia 1992-1993

Collegamenti esterni

Ligue 2
Calcio nel 1992
Calcio nel 1993